Talkirche steht für verschiedene Kirchen, die anders als Bergkirchen in einem Tal erbaut sind. Zu Talkirchen zählen
Talkirche (Geisweid)
Talkirche Eppstein, Taunus
Talkirche Münnerstadt
Talkirche Schwarzburg, Thüringen
Siehe auch
Thalkirch
Thalkirche
Thalkirchen